Cette liste reprend les 743 joueurs de football qui ont fait partie de l'effectif du KAA La Gantoise depuis la fondation du club.

Date de mise à jour des joueurs et de leurs statistiques :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

W

Y

Z

Annexes

Sources 
  Fiche du club sur World Football

Gand, Gantoise, Kaa
KAA La Gantoise